Feuerturm ist der Name folgender Begriffe:

 Feuerwachturm, Turm, der der Ausschau nach Bränden dient
 Feuerturm (Bad Kissingen), Feuerturm in Bad Kissingen, Bayern
 Feuerturm (Erzgebirge), Berg im Erzgebirge, Sachsen
 Feuerturm (Roman), ein Band der Romanreihe Die drei ??? von 1999